Антея (Anteia) може да се отнася за:

 Антея (митология), съпруга на Прет
 Антея, съпруга на Гай Хелвидий Приск (консул 87 г.)
 една млада хетера от бордела на Никарета в Коринт. На нея са озаглавени множество гръцки драми от 4 век пр.н.е.